Procolophonomorpha är en ordning av tidiga reptiler som uppkom runt i mitten av permperioden. Den utgör en skiftande samling som omfattar många ödle-liknande djur samt fler varierande arter tex. pareiasaurus. Den viktigaste underordningen är Procolophonia, som anses vara förfäder till sköldpaddorna. Lee 1995, 1996, 1997 argumenterar för att sköldpaddor utvecklades från pareiasaurier, men denna syn hålls enhälligt. Rieppel och deBraga 1996 och deBraga & Rieppel, 1997 hävdar att sköldpaddor utvecklades från sauropterygiarer.

Taxonomi 
Följande är baserat på en fylogenetisk analys av Jalil och Janvier år 2005, som inriktar sig pareiasaurier och deras släkten. 

 Procolophonomorpha (= Ankyramorpha deBraga & Reisz, 1996)
 Nyctiphruretia
 Familj Nycteroleteridae
 Familj  Nyctiphruretidae
Procolophonia
 Överfamilj Procolophonoidea
 Släkte Barasaurus
 Släkte Owenetta
 Familj  Procolophonidae
 Hallucicrania
 Familj Lanthanosuchidae
 Överfamilj Pareiasauroidea
 Släkte Sclerosaurus
 Pareiasauria
 Velosauria
 Therischia
 Pumiliopareiasauria
 Testudines

Fylogeni

Kladogram av Procolophonomorpha förgreningen, Scott Reisza (2009)

Kladogram av Procolophonomorpha, Scott Reisz (2009)(2010)

Källor

Noter 

Parareptiler